Ignazio Abate (Sant’Agata de’ Goti, 1986. november 12. –) olasz válogatott labdarúgó, posztját tekintve jobb oldali védő.

Pályafutása

Klubcsapatban 

Labdarúgó pályafutását a Rescaldina nevezetű amatőr csapatban kezdte, mielőtt 1999-ben csatlakozott a Milan utánpótlás akadémiájához. A 2003–04-es idényben mutatkozhatott be az első csapatban egy Sampdoria elleni olasz kupa mérkőzésen. Első nemzetközi mérkőzését a Celta Vigo ellen játszotta a bajnokok ligájában.

A 2004–05-ös idényben a Napoli csapatár erősítette. 29 mérkőzésen két gólt szerzett az ekkor harmadosztályú nápolyiaknál. a 2005–06-os bajnokságot a Piacenzaban, a 2006–07-est pedig a Modenaban töltötte szintén kölcsönben.

2007 nyarán az Empoli szerződtette. Abban az idényben szerezte első Serie A-s gólját a Genoa ellen. A bajnokság végén távozott és egy évre a Tornio játékosa lett. 25 bajnokin segítette a torinóiakat és egy gólt szerzett.

2009. nyarán visszatért nevelőegyesületéhez a Milanhoz. A 2010–11-es idény végén bajnoki címet és kupagyőzelmet szerzett a Milan játékosaként.

A válogatottban 

Több korosztályos válogatottnak is tagja volt. Az olasz U21-es válogatottban 2006. december 21-én debütált Luxemburg ellen. Részt vett a 2008-as touloni tornán, ahol az olaszok mind a négy mérkőzésén pályára lépett és az USA ellen gólt is szerzett és az olimpiai válogatott tagjaként a 2008-as pekingi olimpián.

A felnőtt válogatottban 2011. november 11-én debütált egy Lengyelország elleni barátságon találkozón, amit az olaszok nyertek 2–0-ra.
  
Az Európa-bajnoki keretszűkítést követően a szövetségi kapitány Cesare Prandelli nevezte őt a 2012-es Eb-re készülő 23 fős keretébe.

Statisztika
2019.06.26.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Klubok
|-
!rowspan="2"|Klub
!rowspan="2"|Bajnokság
!rowspan="2"|Szezon
!colspan="2"|Bajnokság
!colspan="2"|Kupa
!colspan="2"|Európai kupák
!colspan="2"|Egyéb
!colspan="2"|Összesen
|-
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
|-
|rowspan="2"|Napoli
|rowspan="1"|Serie C1
|2004–05
|29||2||colspan="2"|–||colspan="2"|–||4||0||33||2
|-
!colspan="2" |Összesen
!29!!2!!colspan="2"|–!!colspan="2"|–!!4!!0!!33!!2
|-
|rowspan="2"|Sampdoria
|rowspan="1"|Serie A
|2005-06
|0||0||0||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||0||0
|-
!colspan="2" | Összesen
!0!!0!!0!!0!!colspan="2"|–!!colspan="2"|–!!0!!0
|-
|rowspan="2"|Piacenza
|rowspan="1"|Serie B
|2005–06
|13||0||0||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||13||0
|-
!colspan="2" | Összesen
!13!!0!!0!!0!!colspan="2"|–!!colspan="2"|–!!13!!0
|-
|rowspan="2"|Modena
|rowspan="1"|Serie B
|2006–07
|38||1||3||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||41||1
|-
!colspan="2" | Összesen
!38!!1!!3!!0!!colspan="2"|–!!colspan="2"|–!!41!!1
|-
|rowspan="2"|Empoli
|rowspan="1"|Serie A
|2007–08
|24||1||2||1||2||0||colspan="2"|–||28||2
|-
!colspan="2" | Összesen
!24!!1!!2!!1!!2!!0!!colspan="2"|–!!28!!2
|-
|rowspan="2"|Torino
|rowspan="1"|Serie A
|2008–09
|25||1||3||0||colspan="2"|–||colspan="2"|–||27||1
|-
!colspan="2" | Összesen
!25!!1!!3!!0!!colspan="2"|–!!colspan="2"|–!!27!!1
|-
|rowspan="12"|Milan
|rowspan="11"|Serie A
|2003–04
|0||0||1||0||1||0||colspan="2"|–||2||0
|-
|2009–10
|30||0||1||0||5||0||colspan="2"|–||36||0
|-
|2010–11
|29||0||2||0||6||0||colspan="2"|–||37||0
|-
|2011–12
|29||0||2||0||8||0||1||0||40||0
|-
|2012–13
|27||0||2||0||4||0||colspan="2"|–||33||0
|-
|2013–14
|19||1||1||0||8||0||colspan="2"|—||28||1
|-
|2014–15
|23||0||2||0||colspan="4"|—||25||0
|-
|2015–16
|27||1||1||0||colspan="4"|—||28||1
|-
|2016–17
|23||0||2||0|| colspan="2" |—||1||0||26||0
|-
|2017–18
|17||1||2||0||8||0||–||–||27||1
|-
|2018–19
|19||0||2||0||3||0||–||–||24||0
|-
!colspan="2"|Összesen
!243!!3!!18!!0!!43!!0!!2!!0!!306!!3
|-
!colspan="3"|Karrier összesen
!372!!8!!25!!1!!45!!0!!6!!0!!448!!9
|}

 Sikerei, díjai 
AC Milan
Serie A:2010–11
Olasz szuperkupa: 2011

Olasz válogatott

 Európa-bajnokság : 2012, ezüstérem Konföderációs kupa : 2013, bronzérem'''

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Profil az AC Milan honlapján
 Profil az Assocalciatori.it honlapján
 Információk az olasz labdarúgó szövetség (FIGC) honlapján
 ESPN Profil 

Olasz labdarúgók
A Milan labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
A Sampdoria labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
A Torino labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
1986-ban született személyek
Olasz olimpikonok
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Olasz bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Serie A labdarúgói